Michael Cretu – musicista rumeno naturalizzato austriaco
 Sandra Ann Lauer Cretu – cantante tedesca

Pagine correlate
Crețu